

Cinema 
 Blood Will Tell – film del 1912 diretto da Walter Edwards 
 Blood Will Tell – film del 1913 diretto da Herbert Brenon
 Blood Will Tell – film del 1914 diretto da E.H. Calvert 
 Passato sanguigno (Blood Will Tell) – film del 1917 diretto da Charles Miller 
 L'assalto alla fattoria (Blood Will Tell) – film del 1927 diretto da Ray Flynn

Letteratura 
 Un mistero per Goodwin (Blood Will Tell) – romanzo di Rex Stout del 1963
 Il sangue non mente (Blood Will Tell) – racconto di Marion Zimmer Bradley contenuto nell'antologia Le più belle storie di Marion Zimmer Bradley

Videogiochi 
 Blood Will Tell – videogioco del 2004